

Pessoas
O. J. Simpson, ex-jogador de futebol americano e ator norte-americano
Cody Simpson, cantor australiano
Jessica Simpson, cantora e atriz norte-americana
Lorena Simpson, cantora brasileira
Charles Torrey Simpson, botânico e malacologista norte-americano

Lugares
Simpson (Illinois)
Simpson (Kansas)
Simpson (Carolina do Norte)
Simpson (Luisiana)

Televisão
The Simpsons, uma série de animação norte-americana
Família Simpson, personagens centrais da série Os Simpsons

Desambiguações de sobrenomes